Françoise – forma francese del nome proprio di persona Francesca
 Françoise – racconto di Lev Tolstoj del 1890, rielaborazione del racconto 'Le port di Guy de Maupassant
 Françoise – personaggio della Recherche du temps perdu di Marcel Proust: è la domestica del protagonista
 Françoise – episodio del film Les Parisiennes (1962).
 Françoise – album della cantante francese Françoise Hardy (1970).
 Françoise – biografia di Françoise Giroud, fondatrice de L'Express'', scritta da Laure Adler (2011).
 Françoise''' – commedia in tre atti del drammaturgo francese Sacha Guitry (1932)